Гринвилл — название ряда населённых пунктов.

США 
 Гринвилл — город в штате Алабама.
 Гринвилл — город и окружной центр округа Мюленберг, штат Кентукки.
 Гринвилл — город в штате Огайо.
 Гринвилл — город в штате Пенсильвания.
 Гринвилл — город в штате Род-Айленд.
 Гринвилл — город в Северной Каролине.
 Гринвилл — город в штате Техас.
 Гринвилл — город в штате Флорида.
 Гринвилл — город в штате Южная Каролина.
 Гринвилл — административно-территориальный округ в штате Южная Каролина.
 Гринвилл — город в штате Миссисипи.
 Гринвилл — статистически обособленная местность в штате Калифорния с населением 1129 человек (2010 г.), известная тем, что в 1881 и в 2021 годах большая часть этой местности выгорала из-за природных пожаров.

Либерия 
 Гринвилл — город в Либерии, административный центр графства Синоэ.

Примечания